HMS Berserk kan syfta på:

 – en kanonjolle i svenska flottan sjösatt 1829
 – en 3:e klass pansarbåt i svenska flottan sjösatt 1874

Se även
 Bärsärk